Ел Мочо има више значења:

 Ел Мочо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Мочо (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику